Юрий Никола́евич Па́нин ( — ) — русский художник; живописец, график. Председатель правления Алтайской организации Союза художников РСФСР (1960—1964).

Биография 
Родился 7 июня 1929 года в городе Тулуне Иркутской области. Окончил Ярославское художественное училище. Высшее художественное образование получил в Государственном художественном институте Эстонской ССР в 1955 году.
С 1956 года жил в Барнауле.
Скончался в 2004 году в Барнауле.

Творчество  
Член Союза художников СССР с 1960 года.
Участвовал в краевых, зональных, республиканских и зарубежных выставках. Персональная выставка произведений художника состоялась однажды, в 2005 году в Барнауле, уже после его ухода из жизни. 15 работ Юрия Панина находятся в собрании Государственного художественного музея Алтайского края.

Основные работы 
«Портрет старика»,1956,ГХМАК
«Весенний день»,1961, ГХМАК
Ветка черёмухи,1961,ГХМАК
Бабье лето,1963, ГХМАК
«Портрет свинарки Зои Романенко»,1963,Музей русского реалистического искусства.Штат Юта,США.
«Портрет комбайнера»,1964,ГХМАК
«Зимний пейзаж»,1971,ГХМАК
«Флоксы»,1978,ГХМАК
«Васильки и левко»и,1985,ГХМАК
«В непогоду»,1988,ГХМАК
«Северное утро»,1988,ГХМАК
«Весна на Оби.Лодки»,2002,ГХМАК

Примечания

Ссылки 
 АРТ-Барнаул. Юрий Панин. 
 Картинная галерея Сибирские мастера

Художники Барнаула
Художники России XX века
Художники СССР
Художники России
Выпускники Ярославского художественного училища